Giovanni Ferrero  (1905-1957) – imprenditore italiano, tra i fondatori della Ferrero
Giovanni Ferrero (1964-) – imprenditore italiano: CEO della Ferrero
Giovanni Ferrero (1817-1903) – predicatore australiano
Giovanni Ferrero – calciatore italiano